Une malédiction est un état de malheur inéluctable qui semble imposé par une divinité, le sort ou le destin.

Ce terme peut faire référence à:

Malédiction !, un jeu de société ;
Malédiction !, un album de la série de bande-dessinée Mélusine ;
La Malédiction, une série de films de type « thriller religieux » ;
La Malédiction (film, 1976)
Damien : La Malédiction 2
La Malédiction finale
La Malédiction 4 : L'Éveil, la suite télévisée
La Malédiction, le remake du premier de la série, datant de 2006
Malédiction, une œuvre du compositeur hongrois Franz Liszt ;
Malédiction, une nouvelle policière d'Agatha Christie mettant en scène Miss Marple ;
 Malédiction, un épisode de la saison 3 de la série télévisée X-Files.
 La Malédiction, un film américain de William Nigh, sorti en 1940.